Пискарёвское мемориа́льное кла́дбище — кладбище, расположенное на северо-востоке Санкт-Петербурга, одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим.

История 
Пискарёвское кладбище основано в 1939 году на северной окраине Ленинграда и было названо по названию располагавшейся неподалёку деревни Пискарёвка.

В 1941—1944 годы стало местом массовых захоронений. В братских могилах захоронены жертвы блокады Ленинграда и воины Ленинградского фронта (всего около 470 тысяч человек; по другим данным, 520 тысяч человек — 470 тысяч блокадников и 50 тысяч военнослужащих). Наибольшее число умерших пришлось на зиму 1941—1942 гг. (так, 15 февраля 1942 года доставлено для захоронения на кладбище 8452 умерших, 19 февраля — 5569, 20 февраля — 10043). На Пискарёвском мемориальном кладбище также захоронено более 10 тысяч военнослужащих, в том числе и бывших, 28 отдельной штрафной роты, 28 отдельного штрафного батальона Ленинградского фронта, 42 армии и 14 отдельного штрафного батальона, умерших от ран и болезней в госпиталях в 1942—1945 годах.

В феврале 1945 года был проведён конкурс на проект мемориала ленинградцам, погибшим во время блокады. В 1956 году на площади свыше 26 гектаров началось строительство мемориального комплекса по проекту архитекторов А. В. Васильева и Е. А. Левинсона. Мемориал был открыт 9 мая 1960 года, в пятнадцатую годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вечный огонь был зажжён от огня на Марсовом поле.

В центре архитектурно-скульптурного ансамбля находится шестиметровая бронзовая скульптура «Мать-Родина» — траурная стела с горельефами, воссоздающими эпизоды жизни и борьбы сражающегося Ленинграда. Авторы ансамбля — архитекторы А. В. Васильев, Е. А. Левинсон, скульпторы В. В. Исаева и Р. К. Таурит («Мать-Родина» и рельефы на боковых стенах), М. А. Вайнман, Б. Е. Каплянский, А. Л. Малахин, М. М. Харламова (горельефы на центральной стеле).

Перед входом на Пискарёвское мемориальное кладбище установлена памятная мраморная доска с надписью:

Автор надписей на пропилеях у входа на кладбище — поэт-фронтовик Михаил Дудин.

В двух павильонах у входа на Пискарёвское кладбище — музей, посвящённый подвигу жителей и защитников города: экспонируется дневник Тани Савичевой — ленинградской школьницы, пережившей ужасы зимы 1941—1942 годов, потеряв всю свою семью.

По гранитным ступеням лестницы, ведущей от Вечного огня, посетители выходят на главную аллею протяжённостью 480 метров, которая ведёт к величественному монументу «Мать-Родина». На гранитной стене, расположенной позади монумента, высечены строки Ольги Берггольц:

В западной части кладбища есть участки индивидуальных гражданских захоронений, а также захоронений воинов, погибших во время советско-финской войны 1939—1940 годов.

Вдоль восточной границы кладбища расположена Аллея Памяти. В память о защитниках Ленинграда на ней установлены мемориальные плиты от городов и регионов России, СНГ и зарубежных стран, а также организаций, работавших в блокадном городе.

9 мая 2002 года рядом с кладбищем была освящена деревянная часовня во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи. Планируется возведение храма. Сейчас на месте будущего храма стоит поклонный крест.

Галерея

Примечания

Литература 
 И. А. Бродский. Памятник героическим защитникам Ленинграда. Пискарёвское мемориальное кладбище-музей. Изд. Художник РСФСР, 68 стр.
 Валерий Лозовский. Пискарёвское мемориальное кладбище. Изд. Дитон, 230 стр., тираж 1000 экз.
 
 И. А. Бродский. Памятник героическим защитникам Ленинграда. Пискарёвское мемориальное кладбище-музей. Альбом. Изд. Художник РСФСР, 68 стр., тираж 5000 экз.
 Г. Ф. Петров Пискарёвское кладбище. Лениздат, 45 стр., (Туристу о Ленинграде).
 Г. Петров. Пискарёвское Кладбище. Лениздат, 54 стр., (Пискарёвское мемориальное кладбище (Ленинград, Р. С. Ф. С.Р)) (Туристу о Ленинграде).
 М. А. Дудин Пискарёвское мемориальное кладбище. Изд. Аурора.

Ссылки 

 Официальный сайт  Пискарёвского мемориального кладбища.
 Пискарёвское мемориальное кладбище. Галерея .
 Страница на сайте музеев России 
 Список бойцов 28 отдельной штрафной роты, 28 отдельного штрафного батальона Ленинградского фронта, 42 армии и 14 отдельного штрафного батальона, захороненных на Пискарёвском мемориальном кладбище.
 Энциклопедия Санкт-Петербурга 

Мемориалы, посвящённые блокаде Ленинграда
Пискарёвское кладбище
Ленинградский фронт
Достопримечательности Санкт-Петербурга
Здания и сооружения Калининского района Санкт-Петербурга‎
Жертвы блокады Ленинграда
Вечный огонь в СССР
Здания и сооружения, построенные в 1960 году в Санкт-Петербурге